Палажченко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Палажченко (дворянский род)
 Палажченко, Леонид Иванович (1934—1993) — советский партийный и государственный деятель.
 Палажченко, Николай Павлович (род. 1978) — российский арт-менеджер, куратор, арт-критик, искусствовед.
 Палажченко, Павел Русланович (род. 1949) — советский и российский переводчик, политический аналитик.